Navalia bezeichnet:

 in der römischen Antike sowohl Schiffshäuser als auch Werftanlagen, siehe Navalia
 Navalia oder Nabalia, einen Fluss im Gebiet der Bataver, eventuell die Lee (Vechte) zwischen Lienden und Maurik in den Niederlanden
 Ad Navalia, eine römische Wegstation an der ligurischen Küste